Рокси:

 Рокси, Райан (род. 1965) — американский гитарист и композитор.
 «Рокси» — самиздатовский рок-журнал в СССР.

См. также 
 Roxy Music
 Рок
 Рокс